Catherine Génisson (née en 1949), femme politique française ;
 Claude Génisson (né en 1927), peintre français ;
 Jules Victor Génisson (1805-1860), peintre belge;
 Pierre Génisson (né en 1986), clarinettiste français.